Jméno a příjmení Karel Burian se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Burian (kněz) – český římskokatolický kněz, člen řádu křižovníků s červenou hvězdou (1865–1916)
 Karel Burian (pěvec) – český pěvec, tenorista (1870–1924)